Ikersuaq kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Ikersuaq (fjord), Kujalleq, 
 Hvalsund, sund, Qaasuitsup, 

Robotskapade Grönlandförgreningar